Квалификация (отборочный турнир) 26-го чемпионата Европы по волейболу среди мужчин прошла в период с 3 мая по 14 сентября 2008 года с участием 31 национальной сборной команды. Было разыграно 9 путёвок в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены Турция (страна-организатор), Испания, Россия, Сербия, Финляндия, Германия, Италия (по итогам предыдущего чемпионата Европы).

Команды-участницы 
Австрия, Азербайджан, Албания, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Греция, Дания, Израиль, Кипр, Латвия, Люксембург, Македония, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Украина, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швеция, Эстония.

Первый раунд 
 3 мая 2008. Лимасол (Кипр).  Кипр —  Македония 3:0 (25:18, 25:18, 25:23).
 11 мая. Скопье (Македония).  Македония —  Кипр 3:0 (25:15, 25:16, 25:17). Соотношение игровых очков по сумме двух матчей 134:123.

 6 мая. Подгорица (Черногория).  Черногория —  Норвегия 3:0 (25:13, 25:16, 25:21).
 10 мая. Ставангер (Норвегия).  Норвегия —  Черногория 0:3 (21:25, 11:25, 23:25).

 8 мая. Шеффилд (Великобритания).  Великобритания —  Дания 3:2 (25:22, 20:25, 25:19, 22:25, 15:11).
 10 мая. Оденсе (Дания).  Дания —  Великобритания 3:2 (14:25, 32:30, 24:26, 25:21, 15:8). Соотношение игровых очков по сумме двух матчей 212:217.

 8 мая. Вена (Австрия).  Австрия —  Швеция 2:3 (25:15, 20:25, 19:25, 25:22, 11:15).
 10 мая. Линчёпинг (Швеция).  Швеция —  Австрия 3:0 (25:22, 25:16, 25:21).

 8 мая. Кишинёв (Молдова).  Молдавия —  Израиль 3:1 (27:25, 28:30, 25:23, 25:22).
 10 мая. Тель-Авив (Израиль).  Израиль —  Молдавия 3:1 (23:25, 25:19, 25:15, 25:21). Соотношение игровых очков по сумме двух матчей 198:185.

 8 мая. Люксембург (Люксембург).  Люксембург —  Румыния 0:3 (23:25, 12:25, 14:25).
 11 мая. Плоешти (Румыния).  Румыния —  Люксембург 3:0 (25:16, 25:18, 25:20).

 8 мая. Дуррес (Албания).  Албания —  Азербайджан 3:1 (25:21, 15:25, 25:21, 27:25).
 11 мая. Куба (Азербайджан).  Азербайджан —  Албания 3:1 (20:25, 25:18, 25:19, 25:22). Соотношение игровых очков по сумме двух матчей 187:176.

Победители стыковых матчей (Македония, Черногория, Великобритания, Швеция, Израиль, Румыния, Азербайджан) вышли во второй раунд, где к ним присоединились ещё 17 команд.

Второй раунд

Группа А 

 23—25.05.2008. Попрад (Словакия)
 23 мая: Украина — Румыния 3:0 (25:21, 25:19, 25:21); Словакия — Чехия 3:1 (25:21, 25:18, 18:25, 25:23).
 24 мая: Чехия — Украина 3:1 (26:24, 22:25, 25:22, 25:19); Словакия — Румыния 3:0 (25:18, 25:20, 27:25).
 25 мая: Чехия — Румыния 3:0 (25:22, 25:17, 25:19); Словакия — Украина 3:1 (25:23, 36:34, 15:25, 25:23).

 30.05—1.06.2008. Пльзень (Чехия)
 30 мая: Словакия — Украина 3:0 (25:17, 25:22, 25:23); Чехия — Румыния 3:0 (25:22, 25:19, 25:20).
 31 мая: Словакия — Румыния 3:0 (25:22, 25:19, 25:19); Чехия — Украина 3:0 (25:20, 25:16, 28:26).
 1 июня: Украина — Румыния 3:0 (25:22, 25:23, 25:19); Чехия — Словакия 3:2 (28:30, 14:25, 25:11, 25:21, 32:30, 18:16).

Группа В 

 16—18.05.2008. Роттердам (Нидерланды)
 16 мая: Словения — Латвия 3:0 (25:20, 25:22, 25:20); Нидерланды — Азербайджан 3:0 (25:9, 25:14, 25:17).
 17 мая: Словения — Азербайджан 3:0 (25:11, 25:18, 25:13); Нидерланды — Латвия 3:0 (25:19, 25:19, 25:20).
 18 мая: Нидерланды — Словения 3:0 (25:23, 25:13, 25:13); Латвия — Азербайджан 3:0 (25:20, 25:18, 25:23).

 30.05—1.06.2008. Марибор (Словения)
 30 мая: Латвия — Азербайджан 3:0 (25:22, 25:9, 25:17); Нидерланды — Словения 3:1 (25:15, 25:19, 23:25, 25:20).
 31 мая: Нидерланды — Латвия 3:0 (25:23, 25:23, 25:19); Словения — Азербайджан 3:0 (25:14, 25:10, 25:19).
 1 июня: Нидерланды — Азербайджан 3:0 (25:12, 25:15, 25:13); Словения — Латвия 3:1 (25:18, 25:22, 16:25, 25:16).

Группа С 

 16—18.05.2008. Дюнкерк (Франция)
 16 мая: Белоруссия — Босния и Герцеговина 3:0 (25:21, 25:13, 25:18); Франция — Македония 3:0 (25:20, 25:16, 29:27).
 17 мая: Македония — Белоруссия 3:2 (25:20, 23:25, 25:15, 13:25, 15:11); Франция — Босния и Герцеговина 3:0 (25:21, 25:17, 25:15).
 18 мая: Македония — Босния и Герцеговина 3:1 (26:28, 25:20, 25:13, 25:20); Франция — Белоруссия 3:0 (25:17, 25:21, 25:19).

 30.05—1.06.2008. Скопье (Македония)
 30 мая: Франция — Белоруссия 3:0 (25:17, 25:21, 25:19); Македония — Босния и Герцеговина 3:0 (25:20, 25:23, 25:15).
 31 мая: Франция — Босния и Герцеговина 3:0 (25:20, 25:17, 25:18); Белоруссия — Македония 3:2 (19:25, 25:22, 16:25, 25:21, 18:16).
 1 июня: Белоруссия — Босния и Герцеговина 3:2 (25:19, 23:25, 26:24, 16:25, 15:9); Франция — Македония 3:1 (25:20, 23:25, 25:22, 27:25).

Группа D 

 23—25.05.2008. Антверпен (Бельгия)
 23 мая: Греция — Великобритания 3:0 (25:18, 25:23, 25:18); Бельгия — Швеция 3:0 (25:22, 25:18, 25:21).
 24 мая: Бельгия — Великобритания 3:0 (25:17, 25:20, 25:15); Греция — Швеция 3:0 (25:16, 25:17, 27:25).
 25 мая: Бельгия — Греция 3:2 (21:25, 25:23, 25:17, 23:25, 15:9); Швеция — Великобритания 3:1 (25:23, 25:15, 22:25, 25:20).

 30.05—1.06.2008. Глифада (Греция)
 30 мая: Великобритания — Швеция 3:1 (15:25, 25:22, 26:24, 25:20); Греция — Бельгия 3:0 (25:22, 25:20, 25:17).
 31 мая: Бельгия — Швеция 3:0 (26:24, 32:30, 25:22); Греция — Великобритания 3:0 (25:9, 25:12, 26:24).
 1 июня: Бельгия — Великобритания 3:0 (25:13, 25:14, 25:21); Греция — Швеция 3:0 (25:19, 25:20, 25:23).

Группа E 

 16—18.05.2008. Варна (Болгария)
 16 мая: Болгария — Израиль 3:0 (25:17, 25:15, 25:21); Португалия — Хорватия 3:0 (25:19, 25:16, 25:17).
 17 мая: Болгария — Португалия 3:0 (25:11, 25:21, 25:23); Израиль — Хорватия 3:1 (25:15, 25:22, 24:26, 25:15).
 18 мая: Болгария — Хорватия 3:0 (25:16, 25:17, 25:11); Португалия — Израиль 3:0 (25:21, 25:20, 25:22).

 23—25.05.2008. Повуа-де-Варзин (Португалия)
 23 мая: Болгария — Хорватия 3:0 (25:19, 25:18, 25:12); Португалия — Израиль 3:0 (25:21, 31:29, 25:23).
 24 мая: Болгария — Израиль 3:0 (25:17, 25:19, 25:10); Португалия — Хорватия 3:0 (25:16, 25:23, 25:17).
 25 мая: Израиль — Хорватия 3:0 (25:15, 25:17, 25:18); Болгария — Португалия 3:0 (25:20, 25:19, 25:22).

Группа F 

 16—18.05.2008. Ольштын (Польша)
 16 мая: Польша — Черногория 3:0 (25:19, 25:18, 25:20); Эстония — Венгрия 3:1 (27:25, 24:26, 25:13, 25:21).
 17 мая: Черногория — Венгрия 3:1 (25:21, 25:23, 28:30, 27:25); Польша — Эстония 3:0 (28:26, 25:17, 25:19).
 18 мая: Эстония — Черногория 3:1 (25:20, 25:20, 16:25, 25:21); Польша — Венгрия 3:0 (25:17, 25:19, 25:18).

 23—25.05.2008. Таллин (Эстония)
 23 мая: Эстония — Черногория 3:1 (26:24, 25:21, 20:25, 25:16); Польша — Венгрия 3:0 (25:13, 25:11, 25:22).
 24 мая: Эстония — Венгрия 3:0 (28:26, 25:17, 25:13); Черногория — Польша 3:2 (15:25, 15:25, 25:23, 25:20, 15:13).
 25 мая: Эстония — Польша 3:2 (20:25, 18:25, 29:27, 25:22, 15:13); Венгрия — Черногория 3:2 (25:18, 22:25, 25:23, 16:25, 21:19).

Итоги 
По итогам второго раунда путёвки на чемпионат Европы 2009 года получили победители групп — Словакия, Нидерланды, Франция, Греция, Болгария, Эстония. 

Чехия, Словения, Македония, Бельгия, Португалия, Польша, занявшие в группах вторые места, продолжили борьбу за три вакантные путёвки в третьем раунде.

Третий раунд 
 7 сентября 2008. Мерксем (Бельгия).  Бельгия —  Польша 2:3 (25:22, 22:25, 25:23, 18:25, 9:15).
 13 сентября. Кендзежин-Козле (Польша).  Польша —  Бельгия 2:3 (20:25, 25:22, 23:25, 25:20, 15:17). Соотношение игровых очков по сумме двух матчей 218:208.

 7 сентября. Марибор (Словения).  Словения —  Португалия 3:0 (25:18, 25:16, 25:22).
 14 сентября. Повуа-де-Варзин (Португалия).  Португалия —  Словения 0:3 (21:25, 22:25, 22:25).

 9 сентября. Свитави (Чехия).  Чехия —  Македония 3:0 (25:15, 25:15, 25:13).
 14 сентября. Скопье (Македония).  Македония —  Чехия 2:3 (25:17, 20:25, 25:23, 16:25, 17:19).

По итогам третьего раунда путёвки на чемпионат Европы 2009 года получили победители стыковых матчей — Польша, Словения и Чехия.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Европы по волейболу среди мужчин
2008 год в волейболе
Волейбол